Clemens Unterweger (né le  à Lienz en Autriche) est un joueur autrichien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au UECR Huben, Unterweger joue ses années juniors avec le EK Zell am See puis avec les Graz 99ers. Il fait ses débuts en Nationalliga avec Zell am See et ses débuts en EBEL avec Graz. En 2013, il est prêté au Hokki Kajaani pour une saison. Le , il signe un contrat d'une saison avec le EC Klagenfurt AC. Après une saison qui ce conclut avec un titre national, une première pour Unterweger, l'équipe utilise une clause dans son contrat pour prolonger son association à la formation pour une année de plus.

Internationale 
Unterweger représente l'Autriche au niveau international. Il devient international sénior durant la campagne 2014-2015. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde sénior en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| EK Zell am See U20|| Autriche U20 || 4|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| EK Zell am See U20|| Autriche U20 || 13|| 7|| 7|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| EK Zell am See U20|| Autriche U20 || 12|| 7|| 9|| 16|| 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| EK Zell am See|| Nationalliga || 33|| 3|| 3|| 6|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| EK Zell am See U20|| Autriche U20 || 12|| 2|| 12|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| EK Zell am See|| Nationalliga || 29|| 1|| 2|| 3|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| EK Zell am See U20|| Autriche U20 || 25|| 26|| 36|| 62|| 59|| 3|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2011-2012|| EK Zell am See|| Nationalliga || 27|| 8|| 3|| 11|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2012-2013|| Graz 99ers|| EBEL || 40|| 0|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Graz 99ers U20|| EBYSL || 43|| 17|| 20|| 37|| 36|| 3|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2013-2014|| Graz 99ers|| EBEL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Graz 99ers U20|| EBYSL || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Hokki Kajaani|| Mestis || 49|| 6|| 11|| 17|| 26|| 12|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2014-2015|| Graz 99ers|| EBEL || 27|| 1|| 3|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Graz 99ers|| EBEL || 47|| 1|| 8|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Graz 99ers|| EBEL || 27|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Graz 99ers|| EBEL || 54|| 6|| 21||27|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| EC Klagenfurt AC|| EBEL || 53|| 5|| 6|| 11|| 12|| 15|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2018-2019|| EC Klagenfurt AC II|| AlpsHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 46|| 2|| 12|| 14|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021|| EC Klagenfurt AC || ICEHL || 42|| 4|| 11|| 15|| 10 || 15|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 2021-2022|| EC Klagenfurt AC || ICEHL || || || || || ||

Internationale 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde U18 D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 10 || align="left"|  place
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde U20 D1  || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde U20 D1A || 5 || 0 || 3 || 3 || 6 || align="left"|  place
|-
| 2014-2015 || align="left"|International || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 || align="left"| 
|-
| 2015-2016 || align="left"|International || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"| 
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 19 || 1 || 4 || 5 || 12 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 16 || 0 || 3 || 3 ||6 || align="left"|

Références 

Naissance à Lienz
Naissance en avril 1992
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du EK Zell am See
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace